The Town That Dreaded Sundown (1976), een Amerikaanse horrorfilm uit 1976 onder regie van Charles B. Pierce
The Town That Dreaded Sundown (2014), een Amerikaanse horrorfilm uit 2014 onder regie van Alfonso Gomez-Rejon, het vervolg op de gelijknamige film uit 1976